Бугар може бити:

 Бугар, назив за становника, односно држављанина Бугарске
 Бугар, назив за припадницу посебног бугарског народа
 Бугар (Бихаћ), насеље у општини Бихаћ, Федерација БиХ, БиХ